ou  qui signifie chansons d'amour désigne plusieurs albums musicaux ou chansons:

Cinéma 

 , titre original des Chansons d'amour, film français de Christophe Honoré sorti en 2007.

Musique

Chanson 

 , chanson du groupe Cinema Bizarre sortie en 2007.

Album 

 , album de Chris de Burgh sorti le  ;
 , album de Clint Black sorti le  ;
 , album de Peter Hammill sorti en  ;

 , album de Phil Collins sorti en 2004 ;

 , album d'Olivia Newton-John sorti en 2003 ;

 , album de Luther Vandross sorti en 2009 ;

 , album de  sorti en 2009 ;

 , album d'Alien Ant Farm sorti en 1998 ;

 , album en duo d'Anne Sofie von Otter et de Brad Mehldau sorti en 2010 ;
 , album d'Ayumi Hamasaki sorti en 2010 ;
 , album de Babyface sorti en 2001 ;
 , album de Barbra Streisand sorti en 1981 ;
 , album de Barry White sorti en 2003 ;
 , album des Beatles sorti en 1977 ;
 , album des Bee Gees sorti en 2005 ;
 , album de Billy Ray Cyrus sorti en 2008 ;
 , album de Bobby Vinton sorti en 2003 ;
 , album des  sorti en 1997 ;
 , album du groupe Chicago sorti en 2005 ;
 , album de Cliff Richard sorti en 1981 ;
 , album de Dan Fogelberg sorti en 1995 ;
 , album de David Sanborn sorti en 1995 ;
 , album des Destiny's Child sorti en 2013.
 , album d'Earth, Wind and Fire sorti en 2004 ;
 , album d'Elton John sorti en 1995 ;
 , album de Frank Sinatra sorti en 2001 ;
 , album de Glen Campbell sorti en 2000 ;
 , album des Gipsy Kings sorti en 1996 ;
 , album d' sorti en 2005 ;
 , album du groupe Heart sorti en 2006 ;
 , album de Jennifer Love Hewitt sorti en 1992 ;
 , album de Johnny Gill sorti en 2005 ;
 , album de Jordan Knight sorti en 2005 ;
 , album de Julio Iglesias sorti en 2004 ;
 , album de Michael Franks sorti en 2004 ;
 , album de Michael Jackson sorti en 2002 ;
 , album de Miles Davis sorti en 1999 ;
 , album de Nat King Cole sorti en 1999 ;
 , album de Neil Sedaka sorti en 2005 ;
 , album d'Olivia Newton-John sorti en 1999 ;
 , album de Rick Astley sorti en 2004 ;
 , album de Santana sorti en 2004 ;
 , album des  sorti en 2010 ;
 Love Songs, album de Tina Turner sorti en 2014 ;
 , album de Trisha Yearwood sorti en 2008 ;
 , album d'UB40 sorti en 2009 ;
 , album de Vanessa Paradis sorti en 2013 ;
 , album de Vanessa Lynn Williams sorti en 2004 ;
 , album de Willie Nelson sorti en 1986 ;
 , album de Yanni sorti en 1999.
 Love Songs, album de Ma Saïsara sorti en 2022 (Panda Events-Dime on Music).

Voir aussi